Příjmení Welz nosí více významných osobností:

 Alois Welz (1821–1895) – rakouský a český velkostatkář, podnikatel a politik
 Caroline Welz (* 1986) – německá modelka
 Justinian von Welz (1621–1668) – rakouský šlechtic, křesťanský protestantský myslitel a misionář

podobné jméno
 Silvestr Weltz (1709–1774) – zámecký kapelník a hudební skladatel